Валдштетен може бити:

 Валдштетен (Гинц), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.
 Валдштетен (Осталбкрајс), општина у округу Осталб, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.